The Prophet Returns — посмертна компіляція американського репера Тупака Шакура, видана лейблами Death Row Records та Ron Winter Productions 3 жовтня 2005 р. Більшість треків узято з двох студійних альбомів: All Eyez on Me та The Don Killuminati: The 7 Day Theory. Є сиквелом до The Prophet: The Best of the Works  (2003).

Список пісень

Посилання 

Альбоми Тупака Шакура